A Porúbka településnév jelentései:

 Kisortovány (Porúbka) szlovákiai község szlovák neve a Homonnai járásban
 Krajná Porúbka Végortovány szlovákiai község szlovák neve a Felsővízközi járásban
 Krajnó-Porubka Végortovány szlovákiai község korábbi magyar neve a Felsővízközi járásban
 Ördögvágás (Ördög-Porúba) szlovákiai község szlovák neve a Szobránci járásban
 Tapli-Porubka Tapolyortovány (Porúbka) szlovákiai község korábbi magyar neve a Bártfai járásban
 Tapolyortovány (Porúbka) szlovákiai község szlovák neve a Bártfai járásban
 Tapoly-Porubka Tapolyortovány (Porúbka) szlovákiai község korábbi magyar neve a Bártfai járásban
 Túrirtovány (Porubka) szlovákiai község szlovák neve a Zsolnai járásban